Janaka (Indonesië), bestuurslaag in Indonesië
 Janaka (Videha), koning van Videha